Dream Warriors – gruppo musicale canadese
 Dream Warriors – singolo dei Dokken del 1987